Абун — многозначное слово:

Топонимы 
 Абун — папуасский язык на острове Новая Гвинея, в индонезийской провинции Западное Папуа;
  — район в округе Тамбраув, Западное Папуа, Индонезия;

Персоналии 
 Абун Мар Элия Абрагам (Илия) — епископ Русской православной церкви заграницей.
  — еврейский поэт, живший в Испании в XI веке.